Saleem Sherwani kan syfta på 

 Saleem Sherwani (målvakt), (olympisk medaljör i landhockey från Pakistan 1972 och 1976)
 Saleem Sherwani (forward) (olympisk medaljör i landhockey från Pakistan 1984)